Ржевуский, Вацлав Пётр (1706—1779) — гетман великий коронный (1773).
 Ржевуский, Вацлав Северин (1784—1831)— польский исследователь, востоковед.